Bornova puede referirse a:
 Río Bornova: un río de la provincia de Guadalajara en España;
 Bornova: un distrito de la provincia de Esmirna en Turquía.